Sarmiento ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Sarmiento (Abraham F. Sarmiento, Sr.; 1921–2010), philippinischer Hochschullehrer und Richter am Obersten Gericht
 Augusto Sarmiento Rosillo (* 1927), kolumbianischer Mediziner
 Cayetano Sarmiento (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Daniel Sarmiento (* 1983), spanischer Handballspieler
 Darío Sarmiento (* 2003), argentinischer Fußballspieler
 Diego Sarmiento de Acuña (1567–1626), spanischer Diplomat
 Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888), argentinischer Präsident 1868–1874
 Enrique Sarmiento Angulo (* 1934), Bischof von Fontibón
 García Sarmiento de Sotomayor († 1659), Vizekönig von Peru
 Jeremy Sarmiento (* 2002), ecuadorianisch-englischer Fußballspieler
 Jorge Sarmiento (1900–1957), peruanischer Fußballspieler
 José Sarmiento Valladares (1643–1708), Vizekönig von Neuspanien
 José Ismael Sarmiento (* 1973), kolumbianischer Radrennfahrer
 Luis Carlos Sarmiento (* 1933), kolumbianischer Unternehmer
 Mauro Sarmiento (* 1983), italienischer Taekwondoin

 Valeria Sarmiento (* 1948), chilenische Filmeditorin und Filmregisseurin

Sarmiento ist der Name folgender Objekte in der Geografie und Astronomie:

in Argentinien:
 Parque Presidente Sarmiento, Parkanlage in der argentinischen Hauptstadt
 Villa Sarmiento (Buenos Aires), Ort im Partido Morón in der Provinz Buenos Aires
 Capitán Sarmiento (Buenos Aires), Ort im Partido Capitán Sarmiento in der Provinz Buenos Aires
 Partido Capitán Sarmiento, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Departamento Sarmiento (Chubut), Departamento in der argentinischen Provinz Chubut
 Sarmiento (Chubut), Ort im gleichnamigen Departamento der Provinz Chubut
 Villa Sarmiento (San Alberto), Ort im Departamento San Alberto der Provinz Córdoba
 Villa Sarmiento (General Roca), ein Ort im Departamento General Roca der Provinz Córdoba
 Sarmiento (Córdoba), ein Ort im Departamento Totoral der Provinz Córdoba
 Parque Sarmiento (Córdoba), Parkanlage in der argentinischen Stadt Córdoba
 Colonia Sarmiento (Formosa), Ort in der argentinischen Provinz Formosa
 Presidente Sarmiento (Mendoza), Ort in der argentinischen Provinz Mendoza
 Departamento Sarmiento (San Juan), Departamento in der argentinischen Provinz San Juan
 Sarmiento (Santa Fe), Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Departamento Sarmiento (Santiago del Estero), Departamento in der argentinischen Provinz Santiago del Estero
in Chile:
 Monte Sarmiento, ein Berg im chilenischen Teil Feuerlands
 Cordillera Sarmiento, Gebirgskette im chilenischen Teil Patagoniens
 Canal Sarmiento, Meereskanal im chilenischen Teil Patagoniens
 Lago Sarmiento, See im chilenischen Teil Patagoniens
im Hauptgürtel:
 (1920) Sarmiento, ein Asteroid

Sarmiento ist der Name folgender Schiffe:

 Presidente Sarmiento (Schiff), Segelschulschiff der argentinischen Marine (Stapellauf 1898)

Sarmiento ist der Name folgender Vereine:

 Club Atlético Sarmiento (Junín), argentinischer Fußballverein

Sarmientos steht weiterhin für:

 Los Sarmientos (La Rioja), Ort in der argentinischen Provinz La Rioja
 Los Sarmientos (Tucumán), Ort in der argentinischen Provinz Tucumán